Стен Селандер ( или , 1 июля 1891 — 8 апреля 1957) — шведский ботаник, профессор биологии растений, газетчик и писатель.

Биография 
Стен Селандер родился 1 июля 1891 года. 

С 1951 года он был профессором биологии растений в Уппсальском университете. В 1953 году Стен Селандер стал членом Шведской академии. В качестве консервативного критика Селандер был особенно известен как противник модернизма. 

Стен Селандер умер 8 апреля 1957 года в Стокгольме.

Научная деятельность 
Стен Селандер специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
 Vers och visor. 1916.
 Gryning. 1917.
 Branden på Tuna. 1918.
 Tystnadens torn och andra dikter. 1918.
 Vägen hem. 1920.
 Vår herres hage. 1923.
 Den unga lyriken. 1924.
 Prolog vid svenska Röda kors-veckan 1925. 1925.
 Staden och andra dikter. 1926.
 Djurgården — ramen kring sommarens stockholmsutställning. 1930.
 Européer, amerikaner och annat. 1930.
 En dag. 1931.
 Modernt. 1932.
 Bildning och utbildning. 1933.
 Kring sylarna. 1933.

Примечания

Литература 
 Sveriges dödbok 1901–2009 Swedish death index 1901–2009. Solna: Sveriges släktforskarförbund. 2010.
 Everling, Bo (1993). ”Du dansar bleka ungdom: Erik Lindorm, Sten Selander, Erik Axel Karlfeldt och Alf Henrikson”. Blå toner och svarta motiv (Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993) 3), sid. 33–49. 
 Hedberg, Olle (1957). Sten Selander: inträdestal i Svenska akademien. Inträdestal / Svenska akademien, 0346–7759. Stockholm: Norstedt. 
 Kylhammar, Martin (1990). Den okände Sten Selander: en borgerlig intellektuell. Stockholm: Akademeja. ISBN 91-87390-08-6. 
 Landgren, Bengt (2009). Sten Selander: lyrik och litteraturkritik 1916–1957. Hedemora: Gidlund. ISBN 978-91-7844-768-8. 
 Göran Hägg: Den svenska litteraturhistorien. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1996, ISBN 91-46-16928-8.
 Bernt Olsson, Ingemar Algulin: Litteraturens historia i Sverige. 4. Auflage. Norstedt, Stockholm 1995, ISBN 91-1-943632-7.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Sten Selander
 Store norske leksikon: Sten Selander

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Писатели по алфавиту
Писатели Швеции